Почувадло:
 Почувадло — озеро в Словакии
 Почувадло (район Банска Штьявница) — деревня в Словакии в районе Банска Штьявница